Дыха́ло — сравнительно небольшое отверстие на поверхности земли, ведущее в подземные пусто́ты.

Описание 
В некоторых случаях через дыхало со значительной скоростью проходит воздух из-за разности давлений на поверхности и под землёй. Многочисленные дыхала встречаются, в частности, в аризонском заповеднике Вупатки, где объём воздуха пещер оценивается в более чем 200 миллионов кубических метров<ref>The Breathing Earth: Wupatki Blowholes  на сайте nps.gov</ref>, а скорость потока воздуха, проходящего сквозь дыхала, достигает 48 км/ч.

Если дыхало расположено на берегу моря или океана и связанная с ним пещера имеет выход в воду на уровне воды или чуть выше него, то при определённых условиях, таких как геометрия хода, сила волнения на море, общие погодные условия и др., из отверстия дыхала под большим давлением вырываются фонтаны воды (столб воды может подниматься до 25 метров.

 См. также 
 Морская пещера

 Примечания 

 Ссылки 

 The Bicheno Blowhole: Geology at its Most Playful на сайте kuriositas.com

Океанические и прибрежные формы рельефа
Пещеры